Ямново — название населённых пунктов в России:

 Ямново — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Ямново — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Ямново — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Ямново — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Ямново — село в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Ямново — деревня в Вяземском районе Смоленской области.